Damallsvenskan 1993 i fotboll spelades 24 april-23 oktober 1993. Serien hade 22 omgångar. Precis som herrarna gjorde samma år slopade damerna från denna säsong SM-slutspelet.

Denna säsong innehöll serien tre nykomlingar, på grund av att Jitex BK och Gais slagit samman sina allsvenska lag.

Tabell

Källor

Fotboll i Sverige 1993
1993
Fotbollssäsongen 1993